Grafton peut se rapporter à :

Patronyme 

 les ducs de Grafton ;
 C. W. Grafton, (1909-1982), auteur américain de roman policier ;
 Sue Grafton (1940-2017), autrice américaine de roman policier, fille du précédent ;
 Anthony Grafton (1950-), historien américain.

Toponyme

Angleterre 
 Grafton (Cheshire)
 Grafton (Herefordshire)
 Grafton (Shropshire)
 Grafton (Worcestershire)
 Grafton (Wiltshire)

Australie 
 Grafton, ville de Nouvelle-Galles du Sud

Canada 
 Grafton, ville de l'Ontario

États-Unis 
 Grafton (Illinois)
 Grafton (Iowa)
 Grafton (Massachusetts)
 Grafton (Nebraska)
 Grafton (New Hampshire)
 Grafton (New York)
 Grafton (Dakota du Nord)
 Grafton (Ohio)
 Grafton (Utah), 
 Grafton (Vermont)
 Grafton (Virginie-Occidentale)
 Grafton (Wisconsin), 
 comté de Grafton, un comté

Nouvelle-Zélande 
 Grafton, faubourg d ' Auckland dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Grafton, une goélette australienne ;
  est une ancienne maison d'édition britannique ;
 le saxophone Grafton est un instrument de musique.